Le prince Constantin de Liechtenstein, né Constantin Ferdinand Maria le  à Saint-Gall, en Suisse, est un membre de la famille princière du Liechtenstein. Il est le troisième fils du prince souverain Hans-Adam II et de la princesse Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau.

Éducation et carrière 
Constantin est scolarisé à l'école primaire de Vaduz-Ebenholz. Il est ensuite élève au lycée du Liechtenstein en 1983, dont il est diplômé en 1991. En 1992, il s'inscrit à l'université de Salzbourg et obtient en 1997 une maîtrise en droit. 

Constantin travaille pour le Raiffeisen Private Equity Management AG (RPEM) et la banque d'investissement américaine Brown Brothers Harriman dans diverses fonctions. Jusqu'en 2011, il est l'associé directeur de Grünwald Equity Beteiligungs-GmbH, un investisseur dans des entreprises allemandes de taille moyenne. Il est directeur général et président du conseil d'administration de la Fondation Prince de Liechtenstein depuis 2012. 

Il occupe aujourd'hui d'autres fonctions, comme président du conseil d'administration de Rice Tec AG, membre du conseil d'administration de la Fondation Fürst Liechtenstein II et de First Participation AG, membre du conseil consultatif de Grünwald Equity Beteiligungs GmbH et de L-GAM.

Le prince Constantin a également été nommé membre du Conseil autrichien pour le développement durable à Vienne.

Famille 
Il épouse la comtesse Maria Gabriele Franziska Kálnoky de Köröspatak (née à Graz le 16 juillet 1975), civilement à Vaduz le , puis religieusement en l'église Saint-Vicente Ferrer (Číčov, Slovaquie), le . Ils ont trois enfants portant le titre de princes et princesse de Liechtenstein avec le prédicat d'altesse sérénissime : 

 Moritz Emanuel Maria (né à New York le ) ;
 Georgina Maximiliana Tatjana Maria (née à Vienne le ) ;
 Benedikt Ferdinand Hubertus Maria (né à Vienne le ).

Titres 
Constantin est appelé Son Altesse Sérénissime le prince Constantin de Liechtenstein, comte de Rietberg.

Ascendance 
Ses quartiers d'ascendance sont :

Références

Bibliographie 
 

Maison de Liechtenstein
Prince de Liechtenstein
Naissance en mars 1972
Naissance à Saint-Gall
Étudiant de l'université de Salzbourg